Суперминикомпьютер, или сокращённо супермини, — мини-компьютер с гораздо более высокой производительностью по сравнению с обычными миникомпьютерами. Термин был придуман в середине 1970-х годов в основном для отличия появившихся 32-битных мини-компьютеров от предшествовавших им на тот момент 16 битных мини-компьютеров.

К середине 1990-х годов в связи с широким распространением персональных компьютеров и ростом их производительности, данный термин практически вышел из употребления, как и термин «мини-компьютер» в целом, но всё ещё представляет интерес для тех, кто учит и исследует историю компьютерной техники.

Значимые супер-мини-компьютеры 
 Norsk Data Nord-5, первый супермини, 1972 год
 Norsk Data Nord-50, 1975 год
 Interdata 7/32 and 8/32, позднее куплен компанией PerkinElmer
 Systems Engineering Laboratories 32/55, 1976 год
 DEC VAX-11/780, февраль 1978 года
 Data General Eclipse MV/8000, 1980 год
 MAI Basic Four MAI 8000 (1983 год) и MPx
 Gould Electronics Powernode 9080
 Gould Electronics NP-1
 Norsk Data ND-500, 1981 год
 Norsk Data ND-570/CX, быстрейший супермини, 1983 год, по тесту 7.1 Whetstone MIPS
 Prime Computer 750

См. также 
 Мини-суперкомпьютер

Примечания 

 
Мини-компьютеры